Потсдам () — топоним.

 Потсдам — город в Германии.
 Потсдам-Миттельмарк  — район.
 Потсдам — административный округ прусской провинции Бранденбург.
 Потсдам — округ ГДР с административным центром в Потсдаме.
  — немецкий спортивный клуб в Бранденбурге.
 Потсдам — посёлок в штате Нью-Йорк, где расположен Университет Кларксона.

См. также 
 Потсдамская конференция